Zanoli – cognome italiano
 Henk Zanoli – avvocato olandese
 Maria Zanoli – attrice cinematografica e attrice teatrale italiana
 Martina Zanoli – calciatrice italiana
 Valeria Zanoli – ex cestista italiana